Пьерфранческо Дилиберто (), творческий псевдоним Пиф (; род. 4 июня 1972 года, Палермо, Сицилия, Италия) — итальянский телеведущий, кинорежиссёр, сценарист и актёр, сын кинорежиссёра Маурицио Дилиберто. Обладатель премий «Настро Д’Ардженто» и «Давид ди Донателло» в номинации «Лучший дебют в режиссуре» (2014) с фильмом «Мафия убивает только летом». 
С 2011 по 2016 год встречался с журналисткой .

Биография 
Пьерфранческо Дилиберто родился в Палермо 4 июня 1972 года. С десятилетнего возраста начал сниматься в кино. Завершив обучение в средней школе, переехал в Великобританию, где некоторое время посещал курсы телеведущих в Лондоне. По возвращении в Италию, работал помощником режиссёра Марко Туллио Джорданы на съёмках фильма «», ставшего лауреатом четырёх премий «Давид ди Донателло» и приза на кинофестивале в Венеции. В 1998 году в Милане, выиграл конкурс и стал телевизионным сценаристом в компании Медиасет.

В 2001 году работал сценаристом передачи «Candid & Video Show» на канале Italia 1. В том же году стал, сначала сценаристом, затем корреспондентом юмористического телешоу «». По долгу службы часто посещал развлекательные мероприятия на севере Италии и на Сицилии. В 2007 году был виджеем итальянского MTV, вел MTV Day 2007. Прозвище Пиф ему дал «бешеный пёс»  во время рабочей поездки.

В 2007 году создал свою первую авторскую передачу "Il testimone" ("Свидетель") на MTV, представлявшую собой любительские репортажи в Италии и за рубежом. Тогда же им была написана и издана книга «Пиффеттополи. Почти vip труды».  В 2011 году его передача стала выходить под названием «Свидетель — VIP». В ней подробно освещаются детали повседневной жизни известных представителей мира спорта, политики и индустрии развлечений. Вместе с этой своей передачей он попал в эпизод телесериала «». В 2011 году принимал активное участие в программе MTV "Io voto" ("Голос").

В мае 2012 года, в ознаменование XX годовщины со дня смерти известных борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, опубликовал рассказ «Должно быть, то была утечка газа» в издании «Дове Эравамо», а также «Через 20 лет после Капачи и улицы Д’Амелио» в сборнике издательства «Карако Эдиторе». 27 октября 2013 выступил с речью на сцене у  в Флоренции, в ходе мероприятия, организованного мэром Маттео Ренци, в которой подверг критике высказывания президента   и коррупционера .

В 2013 году состоялся его режиссёрский дебют в кино. Фильм «Мафия убивает только летом», в котором он участвовал как сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли, был снят в Палермо на средства кинокомпаний Уилднесс и Раи Чинема. За эту картину он был удостоен премий «Давид ди Донателло» и «Настро Д’Ардженто» в номинации «Лучший дебют в режиссуре», премии «Золотая хлопушка», премии «Настро Д’Ардженто» в номинации «» и премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий», а также призов  и  кинофестивалей.

В феврале 2014 года вёл передачу «» на фестивале в Сан-Ремо, вместе с  и Лучаной Литтиццетто. В марте того же года стал новым представителем компании . С сентября 2014 года на Радио Дуэ ведёт программу «Провинциалы» с Микеле Астори.

Примечания

Ссылки